Benderiana je humoristični festival, koji se održava od 1995. godine u gradu Kozmodemjansku u Rusiji.

Nazvan je u čast junaka romana Iljfa i Petrova Oskara Bendera.

Rusija
Marij El
Manifestacije